Puchar Serbii w piłce siatkowej mężczyzn 2010/2011 (serb. Kup Srbije za seniore 2010. - 2011.) - 46. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Serbii. Zainaugurowane zostały 9 listopada 2010 roku i trwały do 27 lutego 2011 roku. Brały w nich udział kluby z Wiener Städtische LIGA, I ligi, II ligi "Istok" oraz drużyna Novi Pazar Junior.

Rozgrywki składały się z trzech rund i turnieju finałowego. W 1/8 finału drużyny podzielone w pary grały ze sobą jedno spotkanie. W ćwierćfinałach zespoły rozgrywały dwumecz. Zwycięzcy pojedynków ćwierćfinałowych awansowali do turnieju finałowego.

Turniej finałowy odbył się w dniach 26-27 lutego 2011 roku w hali sportowej "Šumice" w Belgradzie. Puchar Serbii zdobył zespół , pokonując w finale .

Terminarz

Drużyny uczestniczące

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Turniej finałowy

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 w Serbii
2011 w Serbii
Puchar Serbii w piłce siatkowej mężczyzn